ASP est un acronyme. Asp est un nom propre ou une abréviation.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Astronomical Society of the Pacific (en français, Société astronomique du Pacifique)

Chimie 
 Adhésif sensible à la pression

Biochimie 
 acide aspartique (asp), un acide aminé

Botanique 
 assise subéro-phellodermique, un type de méristème secondaire

Informatique 
 Active Server Pages, une technologie de Microsoft utilisée dans la programmation web
 Answer set programming, un paradigme de programmation déclarative
 Application service provider (en français, fournisseur de services d'applications)
 Asynchronous Sequential Processes, un calcul objet pour décrire des applications parallèles et distribuées

Médecine 
 abdomen sans préparation, en médecine radiologique, selon la liste d'abréviations en médecine
 Amnesic Shellfish Poison (en français, intoxication amnésique par les mollusques), une intoxication alimentaire provoquée par l'ingestion de coquillages
 amyotrophie spinale proximale, un type d'amyotrophie, une maladie orpheline neurodégénérative des motoneurones
 Association suisse des paraplégiques

Culture et société 
 Action sociale et populaire, une association caritative laïque
 Afro-Shirazi Party (en français, Parti Afro-Shirazi), un parti politique de l'archipel de Zanzibar
 Agence de services et de paiement, l'organisme chargé, entre autres, des paiements de la PAC en France
 agent de surveillance de Paris, un fonctionnaire de catégorie C chargé de la circulation dans Paris
 animateur sécurité prévention, un métier de la santé et sécurité au travail ; il participe à l'élaboration et au suivi d'un plan d'actions visant à réduire les accidents de travail et des maladies professionnelles
 April Santé Prévoyance
 Arkansas State Police'', la police de l'Arkansas
 ASP, un groupe de metal allemand
 aspirant (asp), un grade militaire
 assistant de sécurité publique, en Suisse
 Association sectorielle paritaire
 Autorité de la statistique publique, en France

Éducation 
 attestation de spécialisation professionnelle, une formation souvent complémentaire à un DEP d'une durée variant entre 300 et 900 heures

Sports 
 Amicale sportive de Poissy, un club de football français fondé en 1904
 Association sportive perpignanaise, un club sportif fondé en 1902
 Auto Sport Promotion, une écurie de sport automobile française
 Association des surfeurs professionnels, un organe directeur pour le surf professionnel
 Association suisse des paraplégiques, un organe faîtier du sport suisse en fauteuil roulant

Toponyme 

 Asp en valencien (Aspe en castillan), une ville de la province d'Alicante (Espagne).

Code 
ASP peut désigner :
 .

Notes et références